Il singolare del torneo di tennis Città di Como Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Máximo González che ha battuto in finale Christophe Rochus 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Olivier Patience (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (secondo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Mathieu Montcourt (quarti di finale)

 Younes El Aynaoui (semifinali)
 Victor Hănescu (quarti di finale)
 Daniel Köllerer (semifinali)
 Christophe Rochus (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Città di Como Challenger 2007